Сезон 1993/94 — 84-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 83-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в 22-й раз в своей истории стал обладателем Кубка Австрии, а также в четвёртый раз выиграл Суперкубок Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый дивизион.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Суперкубок Австрии 

Время начала матча: центральноевропейское (MEZ)

Лига чемпионов УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Интертото

Группа 3 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1993/94
Чемпионат Австрии 1993/94 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1993/94 на сайте AustriaSoccer.at
Суперкубок Австрии 1993 на сайте AustriaSoccer.at
Лига чемпионов УЕФА 1993/94 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Интертото 1993 на сайте AustriaSoccer.at

1993/1994
Аустрия Вена